OV peut faire référence à :
 Estonian Air,selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Orbital Vehicle, les navettes spatiales
Ov est  un suffixe très courant pour les patronymes bulgares et russes.
Dans la Bible, Ov signifie sorcellerie et est, avec Yidoni (divination), une des deux formes de magie condamnées.
"ov" remplace "of" dans le langage TOPY (Thee Temple ov Psychick Youth). La raison de l'utilisation du "TOPY cant", comme l'orthographe de "thee" et "ov" dans le nom du réseau, dérive des écrits de Genesis P-Orridge, qui prônent une déconstruction des modes "normaux" ou consensus de communication afin de parvenir à une compréhension plus intégrée du Soi (comme les coupes de William S. Burroughs).
o.v. Ordo Virginum (ordre des Vierges) : dans l'Eglise catholique, Vierges consacrées vivant dans le monde.